Evâncio (conde) — romano antigo do 
 Evâncio (gramático) — romano antigo do 
 Evâncio (palatino) — romano antigo do 

Desambiguações de antropônimos